Pehr Lagerhjelm kan syfta på:

 Pehr Lagerhjelm (1739–1805), svensk militär 
 Pehr Lagerhjelm (1787–1856), svensk bergsman och metallurg
 Pehr Lagerhjelm (1829–1890), svensk industriman
 Pehr Lagerhjelm (1875–1944), svensk militär
 Pehr Lagerhjelm (1902–1991), svensk bergsingenjör